Красный рассвет — многозначный термин:

 «Красный рассвет» — американский кинофильм 1984 года.
 «Красный рассвет» — американский кинофильм 2012 года.
 «Красный рассвет» — советская группа, игравшая в жанрах хеви-метал и хард-рок.
 «Красный рассвет» — специальная операция американских сил в 2003 году.